Mingazzini ist der Familienname von:

 Giovanni Mingazzini (1859–1929), italienischer Neurologe
 Nicola Mingazzini (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Paolino Mingazzini (1895–1977), italienischer Klassischer Archäologe